Ми́клош Фо́рраи (; , Мадьярсек, ныне Комлоский район Венгрии — , ) — венгерский хоровой дирижёр.

Подготовил и отредактировал издание известного сборника сольфеджио Анджело Микеле Берталотти (1967), составил сборник «Дуэты для женских голосов» (; 1959) в двух выпусках: от Кариссими до Бетховена и от Шумана до Кодаи. Среди важнейших записей Форраи — первая запись оратории Ференца Листа «Христос» (1971, с Государственным оркестром Венгрии). Форраи записал также ряд псалмов и хоралов Листа и реквием Шумана. За вклад в развитие шуманианы был удостоен в 1980 г. Премии Роберта Шумана. В 1973—1991 гг. был президентом Международного общества Ференца Листа.

Ссылки 
 Некролог на сайте телекомпании «Origo» 

Академические музыканты Венгрии
Хоровые дирижёры Венгрии
Лауреаты премии Роберта Шумана